Dallos András (1944) magyar diplomata
Dallos András (1950–2012) fizikus
Dallos András (1953) vegyészmérnök, kémikus